Gorgona ist der Name mehrerer Inseln:

 Gorgona (Italien), eine Insel im Toskanischen Archipel
 Gorgona (Kolumbien), eine Insel vor der südamerikanischen Küste
 Gorgona Group, eine kroatische avantgardistische Künstlergruppe

Siehe auch:
 Gorgonen, Gestalten der griechischen Mythologie